Xu Yuhua (née en 1976), joueuse d’échec chinoise ;
Xu Yuhua (née en 1983), judokate chinoise.

Homonymie de personnes